Oituz – gmina w okręgu Bacău
 Oituz – wieś w okręgu Bacău, w gminie Oituz
 Oituz – wieś w okręgu Covasna, w gminie Brețcu
 Oituz – wieś w okręgu Konstanca, w gminie Lumina